Медицина — область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и патологических состояний, по сохранению и укреплению здоровья людей.
 Медицина катастроф
 Народная медицина
 Нетрадиционная медицина
 Профилактическая медицина
 Военная медицина
 Арктическая медицина
 Космическая медицина
 Спортивная медицина
 Судебная медицина
 Хрономедицина
 Земская медицина — форма медицинского обслуживания сельского населения в Российской империи во второй половине XIX века. 
 Медицина — государственное издательство «Медицина», крупнейшее специализированное медицинское издательство России.
 
 «Медицина»  — еженедельная медицинская газета конца XIX века, выходившая в Российской империи на русском языке.
 Медицина 21 века — американская компания криобиологических исследований.

См. также 
 Медицина Древнего Египта
 Медицина Древней Греции
 Медицина Древней Индии
 Традиционная тибетская медицина
 Медицина ацтеков
 Медицина майя
 Медицина на почтовых марках